Digital Music ou simplesmente Dmusic é uma gravadora e distribuidora digital cristã pertencente ao grupo CanZion que é responsável pela distribuição e divulgação digital de álbuns de artistas pertencentes à gravadora CanZion Producciones e artistas independentes pelo Brasil e em vários países do mundo em canais como o iTunes e Terra Sonora.

Seu cast já distribuiu álbuns de vários músicos cristãos brasileiros, como Trazendo a Arca, Talita Paglarini, Rafael Bitencourt, Renascer Praise, Ministério Ipiranga e Rayssa e Ravel.

Ver também
CanZion

Gravadoras do Brasil
Gravadoras de música cristã
Gravadoras fundadas em 2011